Tahvanainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, athlète finlandais et course d'orientation
 (né en 1986), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois